Il doppio del torneo di tennis Aruba Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Jose-Antonio Conde e Christo van Rensburg 6-4, 4-6, 7-6.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Kenny Thorne (semifinali)
 Jose-Antonio Conde /  Christo van Rensburg (finale)

 Lan Bale /  David Nainkin (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aruba Challenger 1995